Bonvin är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 François Bonvin (1817–1887), fransk konstnär
 Ludwig Bonvin (1850–1939), schweizisk-amerikansk tonsättare
 Roger Bonvin (1907–1982), schweizisk politiker